Il campionato di Serie A2 di pallacanestro maschile 1976-1977 è stato il terzo dall'ultima riforma dei campionati, vede  al via 12 squadre, le prime 2 classificate sono promosse alla Serie A/1 e partecipano alla poule scudetto incontrando in un girone all'italiana a 4 le prime 6 classificate della A/1. Le altre 6 della A/1 con le altre 10 di Serie A/2 partecipano a 2 gironi di classificazione composti da 8 squadre. Le prime 2 classificate dei gironi di classificazione vanno in A/1, le ultime retrocedono in Serie B

Stagione Regolare

Risultati

Classifica

Poule Classificazione A

Risultati

Classifica

Spareggio promozione

Poule Classificazione B

Risultati

Classifica

Collegamenti esterni

Pallacanestro nel 1976
Pallacanestro nel 1977
1976-1977